Amerikai Egyesült Államok
 Elma (Iowa)
 Elma (község, New York)
 Elma (város, New York)
 Elma (Washington)
 Elma (Wisconsin)

 Kanada
 Elma (Manitoba)

 Lengyelország
 Elma, folyó

Egyéb
 Elma, családnév
 Elma, keresztnév
 Elma, üdítőital